Esther Comar est une actrice française.

Biographie 
Après son bac, Esther Comar s'inscrit au Cours Florent, où elle est très vite repérée par un agent. Elle joue dans différentes séries télévisées et pièces de théâtre.

Elle est en particulier remarquée, en 2012, dans le film Ma première fois réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, au côté de Martin Cannavo et Vincent Perez.

Filmographie 

 2008 : Cinq Sœurs : Katia kowalski
 2008 : La vie est à nous : Thaïs
 2010 : Trois chats de Martin Scali
 2010 : Bang bang de Fred Scotlande : La mariée
 2012 : Ma première fois de Marie-Castille Mention-Schaar : Sarah Paulson  
 2012 : Hénaut Président de Michel Muller : Anna 
 2012 : Black enchantement de Jonathan Helpert : Alandra
 2012 : Legs de Rauridh Laing : Sam
 2013 : Sea, No Sex and Sun de Christophe Turpin 
 2014 : Ceux de 14 d'Olivier Schatzky : Idalie
 2014 : Profilage : Clarisse Luciani
 2016 : House of Time de Jonathan Helpert : Mathilde Barthelemy
 2016 : Entre Elles de Noemie Landreau : Ines
 2016 : Mars IV de Guillaume Rieu : Lisa
 2017 : Django d'Étienne Comar : Stella

Théâtre 

 2010 : Push Up, Roland Schimmelpfening, mis en scène, Martial Di Fonzo Bo, Festival d'Automne, Paris.
 2012 : Au-delà des noms et des choses, de Tamar Guimaraes, Maison d'Arts Bernard Anthonioz, Notent-Sur-Marne.
 2013 : Richard III, Shakespeare, sous la direction de Robert Castle, château de Weitra, Autriche.
 2021 : L'Idiot de Dostoïevski, mis en scène de Thomas Le Douarec. Théâtre des Lucioles - Festival d'Avignon

Notes et références

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Actrice française de théâtre